Der Dreiband Grand Prix 1995/4 war das 62. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 9. bis zum 13. Mai 1995 im österreichischen Velden statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „CASINO DREIBAND GRAND PRIX 1995“ ausgetragen.

Geschichte 
Torbjörn Blomdahl gewann in Velden seinen 21. Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Dick Jaspers mit 3:0 Sätzen. Platz drei sicherte sich der Niederländer Christ van der Smissen durch einen 2:0-Sieg gegen seinen Landsmann Henk Habraken.

Turniermodus 
Es wurde eine Qualifikationsrunde gespielt, in der sich 13 Spieler für die Grundrunde im Haupt­turnier qualifizierten und auf 11 gesetzte Spieler trafen. Im Achtelfinale waren noch einmal 4 Spieler gesetzt. Das komplette Turnier (bis auf das Spiel um Platz drei) wurde mit drei Gewinnsätzen gespielt.

In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab Platz 9 zählte nach den Matchpunkten der Generaldurchschnitt (GD).

Hauptturnier

Grundrunde

Ab Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1995/4
Karambolageveranstaltung 1995
Billardturnier in Velden am Wörther See